Varsakari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Varsakari (ö i Satakunta), Björneborg, 
 Varsakari (ö i Egentliga Finland), Nystadsregionen, 

Robotskapade Finlandförgreningar